Колодеев — фамилия:

 Колодеев, Александр Николаевич (1835-?) — Георгиевский кавалер; полковник; 19 апреля 1878.
 Колодеев, Фёдор Александрович (1872−1920) — Георгиевский кавалер; полковник; 30 декабря 1915.
 Колодеев, Хрисанф Иванович (ок. 1859−1914) — генерал-майор, командир 1-й бригады 3-й пехотной дивизии в 1873 году.

См. также 
 Колодий
 Колодеевка